Zehntgraben ist ein Gewässername:

 Zehntgraben (Main), rechter Zufluss des Mains bei Hochstadt am Main, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Zehntgraben (Reutenbüschelsgraben), rechter Zufluss des Reutenbüschelsgrabens bei Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, der in den dort noch Külsheimer Bach genannten Amorsbach mündet.

Siehe auch:

 Zehntbach
 Zentbach